Нино Манфреди (, псевдоним на Сатурнино Манфреди (21 март 1921 – 4 юни 2004) е италиански актьор, режисьор, сценарист, писател и певец. Заедно с Алберто Сорди, Виторио Гасман, Уго Тоняци и Марчело Мастрояни, той е един от най-големите италиански трагикомици.

Избрана Филмография

Телевизионни филми 
 Приключенията на Пинокио (Le avventure di Pinocchio), режисьор Луиджи Коменчини (1971)
 По-добре късно, отколкото никога (Meglio tardi che mai), режисьор Лука Манфреди (1998)
 Линда и комисарят (Linda e il brigadiere), режисьор Джанфранко Лацоти и Алберто Симоне (1997-2000)
 Една обикновена история (Una storia qualunque), режисьор Алберто Симоне (2000)
 Семеен недостатък (Un difetto di famiglia), режисьор Алберто Симоне (2001)
 Едно спокойно място (Un posto tranquillo), режисьор Лука Манфреди (2003)

Режисьор и сценарист 
 L'amore difficile (1962)
 Per grazia ricevuta (1970)
 Nudo di donna (1981)

Като актьор

Източници

Външни препратки 
 
 
 Филмът Nudo di donna в YouTube
 Филмът За получена благословия в YouTube

Италианци
Мъже
Италиански актьори и актриси
Италиански озвучаващи актьори
Италиански режисьори
Италиански сценаристи
Италиански писатели
Италиански певци
Починали в Рим